Рут Адели де Витре () или Рут Адели — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся во Франции в окрестностях города Витре.

История 
Гонка была основана в 1996 году на замену закрывшемуся Туру Арморики. В 2005 году вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.1

С 1996 по 2007 год являлась одной из гонок Велошоссейного кубка Франции. С 2012 года снова проходит в рамках национального кубка.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рут Адели де Витре на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1996 года